Osterkopf oder Osterköpfe ist der Name von Bergen und Erhebungen:

 Osterkopf (Breitenstein) (), im Harz bei Breitenstein, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Osterkopf (Girkhausen) (), im Rothaargebirge zwischen Girkhausen und Züschen, Kreis Siegen-Wittgenstein/Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Osterkopf (Usseln) (), im Rothaargebirge/Upland bei Usseln, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

 Osterköpfe (Attendorn), bei Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Osterköpfe (Hahausen) (ca. ), bei Hahausen, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Osterkopf ist der Namensbestandteil eines Naturschutzgebiets:
 Naturschutzgebiet Osterkopf bei Usseln am Osterkopf (Usseln) im Rothaargebirge/Upland, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Siehe auch
 Osterberg (Begriffsklärung)